Lubar steht für:
 Ljubar (polnisch Lubar), eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine
 David Lubar (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Spieleentwickler
 (207585) Lubar, einen Asteroiden